Seznam hlavních měst obsahuje jednak seznam hlavních měst svrchovaných států, jednak seznam hlavních měst závislých území.

Hlavní města států světa

Hlavní města závislých území 

Seznamy měst
Hlavní města
Seznamy států světa